Ludvig Müller kan syfta på: 

 Ludvig Müller (1809–1891), dansk numismatiker och museiman
 Ludvig Müller (1868–1922), norsk skådespelare och teaterchef
 Ludvig Christian Müller (1806–1851), dansk präst och seminarieföreståndare

Se även 
 Ludwig Müller